Massys ist der Familienname folgender Personen:

Jan Massys um (1509–1575), flämischer Maler
Quentin Massys um (1466–1530), flämischer Maler
Quentin Massys der Jüngere (1543–1589), flämischer Renaissancemaler